Морис Эмиль Мари Гутгебёр (; 1 марта 1876, — 26 февраля 1962) — бельгийский энтомолог, специалист по систематике хирономид и мокрецов.

Биография 
Родился 1 марта 1876 года. В 1894 году после окончания  в Генте поступил на медицинский факультет Гентского университета. В 1901 году получил степень доктора медицины. В 1908—1914 годах под руководством профессора  начал исследование по морфологии различных стадий развития комаров-хирономид. В 1920 году он опубликовал в работу по мокрецам Бельгии в которой описал 27 видов новых для науки. За эту публикацию он получил премию имени Сели-Лонгшана, присуждаемой Академией наук Бельгии. В 1927 году избран президентом Энтомологического общества Бельгии.

Научные достижения 
Коллекция двукрылых, переданная Гутгебёром в 1951 году , насчитывала около 19 000 экземпляров. Он описал более 600 видов новых для науки двукрылых. Его другие коллекции были приобретены Гентским университетом.

Некоторые таксоны, описанные Гутгебёром

Таксоны, названные в честь Гутгебёра

Публикации 
Опубликовал 216 научных работ по энтомологии, в том числе:

Монографии

Статьи

Примечания 

Диптерологи по алфавиту
Энтомологи Бельгии
Энтомологи XX века
Энтомологи по алфавиту